Олег Иванович Денисенко: Денисенко, Олег Иванович (род. 1962) — российский политик, депутат Государственной Думы пятого и шестого созыва.
 Денисенко, Олег Иванович (род. 1961) — советский украинский график, художник, скульптор.